Ранчо ел Дорадо има више значења:

 Ранчо ел Дорадо (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Дорадо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Дорадо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Дорадо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Дорадо (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику